«Иуда» — второй полнометражный художественный фильм режиссёра Андрея Богатырёва. Производством картины занималась компания «АБС», продюсер фильма — Татьяна Воронецкая.

Фильм участвовал в конкурсной программе 35-го Московского международного кинофестиваля. Алексей Шевченков, исполнивший главную роль в фильме, был награждён призом «Серебряный Святой Георгий» За лучшую мужскую роль.

Сюжет 
Экранизация повести Леонида Андреева «Иуда Искариот». История о взаимоотношениях Иисуса Христа и апостолов, один из которых, вор Иуда, стал величайшим предателем в истории.

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик: Андрей Богатырёв
 Сценарист: Всеволод Бенигсен
 Оператор-постановщик: Дмитрий Мальцев
 Художник-постановщик: Александр Телин
 Композиторы: Сергей Соловьев, Дмитрий Курляндский
 Художник по костюмам: Наталья Дзюбенко
 Ассистент по актёрам: Анастасия Питель
 Продюсеры:
 Татьяна Воронецкая
 Елена Белова
 Исполнительный продюсер: Мария Эль

В ролях 
 Алексей Шевченков — Иуда
 Сергей Фролов — Фома
 Андрей Барило — Иисус
 Иван Добронравов — Матфей
 Ольга Сташкевич — Мария Магдалина
 Алексей Боченин — Иоанн
 Константин Самоуков — Петр
 Вадим Яковлев — Анна
 Ольга Аксенова — куртизанка
 Максим Дугишов — Варфоломей
 Андрей Богатырёв — мастер корзинок
 Андрей Копытов — Андрей
 Сергей Фетисов — Пилат

Интересные факты 
 Фильм «Иуда» вошёл в конкурсную программу 35-го ММКФ.
 Фильм снимался на Мальте.

Ссылки 
 сайт фильма «Иуда»
 Страница о фильме «Иуда» на сайте кинокомпании «Россфильм»
 Трейлер фильма «Иуда» на YouTube
 Страница о фильме «Иуда»

Примечания 

Фильмы по алфавиту
Фильмы России 2013 года
Фильмы-драмы России
Фильмы об Иисусе Христе
Фильмы о христианстве
Исторические фильмы о I веке
Экранизации произведений Леонида Андреева
Экранизации повестей
Фильмы о ворах
Иуда Искариот